Arrondissement Helan, een arrondissement in de Chinese autonome regio Ningxia
 Helangebergte, een gebergte in China
 Helan (ziekenfonds), een Belgisch ziekenfonds

Personen 
 Helan Abdulla (Helly Luv) (1988), Koerdisch zangeres, danseres, choreograaf en model